Igling heißen folgende geographische Objekte:

 Igling, Gemeinde im Landkreis Landberg am Lech, Bayern
 Igling (Gemeinde Altmünster), Ort bei Altmünster, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Igling (Gemeinde Diersbach), Ortschaft von Diersbach, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Igling (Gemeinde Taufkirchen an der Pram), Ortschaft von Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Ingling